Премье́р-мини́стр Ирла́ндии или Ти́шек (, ) — глава правительства и фактический глава исполнительной власти Ирландии, выдвигаемый палатой представителей и утверждаемый президентом Республики.

Данный список включает в себя всех глав правительств Ирландии с момента обретения ею государственности в 1919 году, то есть председателей палаты представителей и президентов Ирландской республики, председателей временного правительства Южной Ирландии, председателей исполнительного совета Ирландского свободного государства и премьер-министров Республики Ирландия.

С 17 декабря 2022 года должность премьер-министра занимает Лео Варадкар — лидер партии Фине Гэл.

Ирландская республика (1919—1922) 
Ирландская Республика () — самопровозглашённое государство, которое существовало с 1919 по 1922 год на острове Ирландия в период войны за независимость Ирландии.

Независимость Ирландии была провозглашена  года Дойл Эрен (), однопалатным парламентом, о создании которого объявили  в декабре 1918 года в парламент Великобритании депутаты, представлявшие партию Шинн Фейн (получившую 73 из 105 полагающихся депутатских мест), и отказавшиеся заседать в Вестминстере.

Республика претендовала на всю территорию острова, но влияние её правительства не распространялось на северо-восточные графства (нынешняя Северная Ирландия). Она не получила международного признания (за исключением РСФСР) и прекратила существование после образования Ирландского Свободного государства  года.

Первоначально руководителем  () являлся президент Дойл Эрен ().  года поправкой к  его титул был изменён на «», что предполагало статус главы государства.

Южная Ирландия (1921—1922) 
Южная Ирландия (, ) — краткое время существовавшая административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, созданная по Акту о Правительстве Ирландии 1920 года вместе с Северной Ирландией. Была образована  года и упразднена  года, когда был заключён Англо-ирландский договор, согласно которому Ирландия была признана Великобританией в качестве доминиона и было создано Ирландское Свободное государство.

Признаваемое Соединённым королевством Временное правительство Южной Ирландии, сформированное из депутатов второго созыва Дойл Эрен, избранных от округов Южной Ирландии, существовало параллельно с  с  года по  года, при этом зачастую одни и те же лица входили в состав обоих правительств. После почти одновременной смерти Артура Джозефа Гриффита и гибели Майкла Джона Коллинза во главе обоих правительств встал Уильям Томас Косгрейв, затем ставший первым председателем исполнительного совета Ирландского Свободного государства.

Ирландское Свободное государство (1922—1937) 
Ирландское Свободное государство (, ) — государство-доминион, созданное  года в соответствии с Англо-ирландским договором, подписанным годом раньше. На момент создания включало всю территорию острова Ирландия, но Северная Ирландия уже на следующий день воспользовалась закреплённым в договоре правом на отделение и обратилась к королю с просьбой сделать так, чтобы «полномочия парламента и правительства Ирландского свободного государства более не распространялись на Северную Ирландию».  года Северная Ирландия официально отделилась от остальной Ирландии. Ирландское Свободное государство официально прекратило существование  года после принятия на  новой конституции, послужившей кардинальным этапом преобразования доминиона в современную Республику Ирландия.

Согласно  Председатель исполнительного совета Ирландского Свободного государства (, ) являлся главой правительства Ирландии, его полномочия в целом соответствовали статусу премьер-министра других доминионов с двумя существенными отличиями:
 он избирался Дойл Эрен (им мог стать любой депутат, но на практике им становился лидер крупнейшей в Дойл Эрен партии) и только затем утверждался генерал-губернатором, который в дальнейшем не участвовал в формировании состава исполнительного совета.
 он не мог отстранить кого-либо из министров от должности без роспуска правительства в целом и не мог просить генерал-губернатора о роспуске парламента без согласия всего исполнительного совета.

Ирландия (1937—1949) 
Ирландия (, ) — наименование страны, установленное конституцией, принятой на  и вступившей в силу  года.

По этой конституции вместо представлявшего британского монарха генерал-губернатора был учреждён церемониальный пост президента Ирландии (). При этом государство не было провозглашено республикой, и британский монарх продолжал править в качестве короля Ирландии, а президент Ирландии осуществлял символические функции исключительно внутри государства. В то же время были значительно усилены полномочия главы правительства, получившего название премьер-министр или тишек (), фактического главы исполнительной власти Ирландии, выдвигаемого Дойл Эрен (преобразованного в нижнюю палату ставшего двухпалатным парламента) и утверждаемого президентом республики.

Республика Ирландия (с 1949) 
Республика Ирландия (, ) — наименование страны, принятое после вступления в силу . Закон был подписан  года и вступил в силу  года, в Пасхальный понедельник, в 33-ю годовщину начала Пасхального восстания.

Международные и дипломатические функции, ранее принадлежавшие монарху, были предоставлены президенту Ирландии, что окончательно установило его статус главы государства. В соответствии с действующими правилами Содружества, декларация республики автоматически прекратила её членство в нём.

Хронологическая диаграмма

См. также 
 Список президентов Ирландии
 Генерал-губернатор Ирландского Свободного государства

Примечания

Ссылки 
 
 Список руководителей Ирландии
 

Политика Ирландии

Ирландия